Николаево () — община в Болгарии. Входит в состав Старозагорской области. Население составляет 5089 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Едрево
 Елхово
 Николаево
 Нова-Махала

Примечания 

Общины Старозагорской области